Bergholz (Duitsland)
Bergholz (Ohio)